Sternhagen steht für:

Ortschaften:
 Sternhagen (Nordwestuckermark), bewohnter Gemeindeteil im Ortsteil Röpersdorf/Sternhagen, Gemeinde Nordwestuckermark, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Sternhagen (Velgast), Ortsteil der Gemeinde Velgast, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern

Personen:
 Frances Sternhagen (* 1930), US-amerikanische Schauspielerin